División de Honor de Fútbol Sala puede referirse a:

  La Liga Nacional de Fútbol Sala, la primera división de fútbol sala de España, antes conocida como División de Honor de Fútbol Sala;
  La División de Honor de Fútbol Sala, la primera división de fútbol sala de Perú.